Moulin-Neuf (Ariège)
 Moulin-Neuf (Dordogne)